Fake Love – album Smolastego
 „Fake Love” – singel Smolastego
 „Fake Love” – singel zespołu BTS
 „Fake Love” – singel Drake’a
 „Fake Love” – singel Dody